Woods Lake ist der Name folgender Seen in Australien:

 Woods Lake (Queensland)
 Woods Lake (Tasmanien)